Keszler Pál (1923–2016) orvos, mellkassebész
 Keszler Pál (1929–1999) színigazgató, az Országos Rendező Iroda és a Fővárosi Operettszínház igazgatója